John Fisher (c. 1469-1535), évêque catholique et théologien anglais

John Fisher est aussi un nom pouvant désigner:

Artiste
 (1744-1806), violoniste et compositeur anglais
 (né en 1950), directeur d'opéra écossais

Politique
, écrivain et homme politique anglais
 (1806-1882), homme politique canado-américain
 (1837-1927), homme politique néo-zélandais
John Henry Fisher (1855-1933), homme politique canadien en Ontario
 (1867-1940), gouverneur américain en Pennsylvanie

Religion
 (1748-1825), évêque anglican de Salisbury
 (1788-1832), archidiacre de Berkshire

Science
 (1788-1876), chirurgien britannique
 (1797-1850), médecin américain
 (né en 1931), professeur et ingénieur américain
 (né en 1953), chirurgien plastique américain
, ingénieur biomédical britannique

Sport
 (1887-1954), joueur anglais de cricket
 (1937-1998), joueur australien de football australien
 (né en 1941), joueur australien de football australien
 (né en 1947), joueur écossais de hockey sur glace

Autre
 (1771-1823), juge américain du Delaware
 (1794-1849), auteur et journaliste canadien
 (1837-1895), officier américain de la Guerre de Sécession
John Fisher (1er baron Fisher) (1841-1920), amiral britannique
 (1910-1960), journaliste australien
 (1919-2015), professeur et médiévaliste américain
 (né en 1946), juge américain du District de Columbia
 (né en 1961), homme d'affaires américain

Voir aussi

Fisher, John